Škoda ForCity je obchodní jméno používané společností Škoda Transportation pro následující typy tramvají:
 ForCity Alfa – plně nízkopodlažní vozidla s koly spojenými nápravnicemi
 Škoda 15T (pro Prahu a Rigu; původní nositel jména ForCity)
 ForCity Classic – plně nízkopodlažní vozidla s pevnými podvozky
 Škoda 18T (pro Eskišehir)
 Škoda 26T (pro Miskolc)
 Škoda 28T (pro Konyu)
 Škoda 35T (pro Saskou Kamenici)
 ForCity Plus – částečně nízkopodlažní vozidla s kombinací otočných a pevných podvozků
 Škoda 29T (pro Bratislavu)
 Škoda 30T (pro Bratislavu)
 ForCity Smart –  plně nízkopodlažní vozidla s otočnými podvozky
 Škoda Artic (pro Helsinky a Schöneiche bei Berlin)
 Škoda 36T (pro RNV)
 Škoda 37T (pro RNV)
 Škoda 38T (pro RNV)
 Škoda 39T (pro Ostravu)
 Škoda 40T (pro Plzeň)
 Škoda 41T (pro Bonn)
 Škoda 45T (pro Brno)